Нептун — судно-реплика испанского галеона XVII века.

История 
Построен в 1985 году для фильма Романа Полански «Пираты», при этом четверть бюджета в 30 млн долларов ушла на постройку корабля.

По случаю показа фильма на 39-ом Каннском кинофестивале был пришвартованы в порту Канн. Фильм провалился в прокате и корабль на 16 лет остался в Каннах стоять на якоре.

В 2002 году перешёл в порт Генуи, является туристической достопримечательностью и открыт для посетителей.

В 2011 году в мини-сериале «Неверленд» изображал корабль «Весёлый Роджер» Капитана Крюка.

Описание 
Трёхмачтовое многопалубное парусное судно. Длина — 63 метра, ширина — 16,4 метра, осадка — 2,2 метра.

Площадь парусов 4500 м.кв., так же имеется двигатель мощностью 400 л. с. Скорость — 5 узлов (9,3 км/ч).

Является репликой испанских галеонов XVII века, но несколько крупнее (длина испанских галеонов того времени редко доходила до 50 метров).

Корпус судна ниже ватерлинии сделан из стали, выше — из дерева.

Судно полностью функционально, числится в реестре судов Туниса и несёт его флаг.

Ссылки 
 Here’s GENOVA 
 Yachts.monacoeye.com – galeria 

Галеоны
Корабли-реплики
Пиратство в искусстве
Достопримечательности Генуи